Куприяновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Амурская область
 Куприяновское сельское поселение — входит в Завитинский район

Владимирская область
 Куприяновское сельское поселение — входит в Гороховецкий район